Wingård är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Enligt offentlig statistik tillgänglig i september 2017 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningen
 Wingård 438
 Wingårdh 140
 Vingård 129
Totalt blir detta 707 personer. En kortlivad adelsätt hade namnet af Wingård.

Personer med efternamnet Wingård eller med varianter av detta namn
 Anders Wingård  (född 1946), glaskonstnär
 August Wingårdh  (1860–1955), företagare, politiker och konsul
 Carl Fredrik af Wingård  (1781–1851), ärkebiskop och politiker, medlem av Svenska Akademien
 Carl-Gunnar Wingård  (1894–1977), skådespelare och sångare
 Gert Wingårdh (född 1951), arkitekt
 Gunnar Wingård  (1878–1912), skådespelare
 Johan Wingård  (1738–1818), biskop i Göteborg, ledamot av Svenska adkademien
 Johan Didrik af Wingård (1778–1854), ämbetsman och militär
 Kristina Wingård Vareille (1945–1991), professor i fransk litteratur
 Marius Wingårdh, pseudonym för Elimar Bæckström (1903–1957), författare och jurist
 Sven Wingård (född 1932), journalist, TV-programledare och författare

Se även
 Wingårdh arkitektkontor, grundat av Gert Wingårdh
 Villa Wingårdh, privatvilla i Helsingborg byggd 1905–1906

Källor

Svenska efternamn